Köztársaság államforma, eszme, a közös dolgok feletti közös rendelkezés
Művészet
 Köztársaság a Republic együttes stúdióalbuma 2010-ből
 Köztársaság Szálinger Balázs című kötete 2012-ből
 Köztársaság Szálinger Balázs drámája az azonos című kötetből
Folyóiratok
 Köztársaság, Budapesten szerkesztett társadalmi hetilap (1879–1880)
 Köztársaság, Budapesten szerkesztett politikai napilap (1918–1919)
 Köztársaság (1918), 1918-ban Budapesten megjelent újság
 Köztársaság (1919), 1919-ben Budapesten megjelent újság
 Köztársaság (1921), 1921-ben New Yorkban megjelent, amerikai magyar gyári- és bányamunkásoknak szánt hetilap
 Köztársaság (1925), 1925-ben Párizsban megjelent kétnyelvű újság
 Köztársaság, Budapesten szerkesztett politikai hetilap (1946–1947)
 Köztársaság, Budapesten szerkesztett újság (1992–1993)